Czerwieńsk I (gromada) (powiat zielonogórski)
 Czerwieńsk II (gromada) (powiat zielonogórski) / następnie gromada Czerwieńsk